L'édition masculine 2022 du tournoi de tennis du Japon se déroule du  au , sur dur en extérieur, à Tokyo. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Allemand Alexander Zverev, des Américains Jenson Brooksby et Marcos Giron, du Britannique Cameron Norrie et du Portugais João Sousa. Ils sont respectivement remplacés par Alexei Popyrin, Tseng Chun-hsin, Kamil Majchrzak, Hiroki Moriya et Steve Johnson.

Lauréats 
L'Américain Taylor Fritz remporte le tournoi en simple en battant en finale Frances Tiafoe. Il s'agit de son  titre ATP en simple.

En double, Mackenzie McDonald et Marcelo Melo remportent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Rafael Matos et David Vega Hernández. Il s'agit respectivement de leur premier et  ATP en double.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tokyo (WTA 2022) (édition féminine)
 Tournoi de tennis du Japon
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP 500

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2022
Tennis masculin en 2022
Compétition de tennis à Tokyo
Tennis en octobre 2022